Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1992 () прошёл в городе Гармиш-Партенкирхен (Германия) с 28 марта по 5 апреля 1992 года. Турнир прошёл в 14-й раз. Германия приняла женский чемпионат мира в 1-й раз. В Гармиш-Партенкирхене турнир прошёл в 1-й раз. Одновременно там же прошел и чемпионат мира среди мужчин.

Участниками турнира стали семь европейских женских сборных, которые принимали участие в чемпионате Европы 1991 года, а также сборные Канады, США и Японии.

Чемпионом мира стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Швеции, победив в финале сборную США со счётом 8:4. Третье место заняли сборная Канады и сборная Швейцарии (матч за 3-е место не проводился).

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1992

1992
Международные соревнования по кёрлингу в Германии
Спорт в Германии в 1992 году
1992 год в кёрлинге
Международные спортивные соревнования в Гармиш-Партенкирхене